Марте́н () — французька форма чоловічого імені Мартин.

Прізвище 

 П'єр Мартен (1824—1915) — французький металург, винахідник мартенівської печі.
 Фабріс Мартен ( 1986) — французький тенісист.
 Малорі Мартен ( 1988) — французький футболіст.
 Біллі Мартен ( 1999) — британська співачка.

Техніка 
 Мартен (мартенівська піч) — металургійна піч конструкції П. Мартена.
 Мартен (мартенівська сталь) — сталь, виплавлена в мартенівській печі.

Топонім 
 Мартен — місто в Русенській області Болгарії.

Див. також 
 Сен-Мартен
 Мартин
 Мартін
 Мартенс